БР Фернзеен (BR Fernsehen) — региональная информационная и художественная телепрограмма, по которой вещает Баварское радио. Принимается во всех частях земли Бавария. Передаётся с 22 сентября 1964 года. Изначально была только вечерней, с 31 мая 1994 года вещает круглосуточно. Включает в себя вечерний выпуск новостей «Тагессшау», выпуски новостей «Рундшау», информационные программы «Рундшау-Магацин» и «Рундшау-Нахт», художественно-публицистические, учебные программы, повторы передач программы «Das Erste».

Баварское радиовещание
Телеканалы на немецком языке